Рясненский сельсовет:

Белоруссия 
 Рясненский сельсовет — упразднённый сельсовет Сенненского района Витебской области.
 Рясненский сельсовет — сельсовет  Дрибинского района Могилёвской области.

См. также 
 Ряснянский сельсовет